Австрийская Футбольная Бундеслига сезона 2011/12 — 100-й сезон австрийского футбольного чемпионата.

«Штурм» защищал звание чемпиона, завоёванное в предыдущем сезоне в 3-й раз. Победителем турнира в 7-й раз в своей истории стал клуб «Зальцбург».

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры 
По состоянию на 17 мая 2012

Примечания 

 

2011/2012
Австрия
Футбол в Австрии в сезоне 2011/2012
Спорт в Австрии в 2011 году
Спорт в Австрии в 2012 году